Тюркин — фамилия; имеет женскую форму Тюркина.
 Тюркин, Дмитрий Васильевич (1920—1984) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Тюркин, Пётр Андреевич (1897—1950) — советский государственный и партийный деятель.